Puhovac je lahko:
 Puhovac, Zenica (Bosna in Hercegovina)
 Puhovac, Aleksandrovac (Srbija)